Termin -{S51}- ima više značenja.

 S-oznake, S51: Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama
 -{USS S-51 (SS-162)}-, podmornica